Corythoraptor — род тероподовых динозавров семейства овирапторид, известный по ископаемых остаткам из верхнемеловой формации  в Китае. Включает единственный вид — Corythoraptor jacobsi. Вместе с данным таксоном, из формации Nanxiong известны 7 видов овирапторид, демонстрирующих высокий уровень видового разнообразия в этом регионе, а также указывающих на то, что различные таксоны могли занимать разные экологические ниши.

Описание 

Corythoraptor был овирапторидом среднего размера (около 1,6 метра в длину), достигая полной длины в возрасте 8 лет. Как и его родственники, он, скорее всего, был пернатым, с маленькими крыльями и беззубым клювом. На голове Corythoraptor нёс характерный гребень, отличный от характерного для любого из овирапторидов, который очень напоминал таковой у казуаров. Этот гребень и другие черты черепа отличают Corythoraptor от ближайшего родственника — Huanansaurus.

Открытие и название 
Голотип JPM-2015-001 представляет собой почти полный скелет (включая череп с нижней челюстью) особи возрастом 7—8 лет, без части дальних хвостовых позвонков. Это один из наиболее хорошо сохранившихся образцов овирапторид, известных в настоящее время. Он был обнаружен в городском округе Ганьчжоу, провинция Цзяньси, возле железнодорожной станции. Родовое название означает «хохлатый хищник» и содержит отсылку на «казуароподобный» гребень на голове животного. Видовое название дано в честь профессора , который внёс весомый вклад в изучение динозавров и являлся отличным наставником для трёх авторов описания, когда они были студентами Южного методистского университета в городе Даллас, штат Техас.

Согласно статье 8.5.3 МКЗН, чтобы таксономические акты, опубликованные в электронных журналах, считались действительными, их следует зарегистрировать в базе данных ZooBank, подтвердив факт регистрации в научной работе, где приводится описание. Род и вид были описаны в электронном журнале , но в статье с описанием не упоминается ZooBank, и оба таксона до сих пор не зарегистрированы в базе, поэтому они имеют статус nomen nudum.

Систематика 

Филогенетический анализ восстановил Corythoraptor как представителя семейства овирапторид, образующего кладу с Huanansaurus в качестве ближайшего родственника, а Citipati, неназванный таксон, ринчения, овираптор и другие овирапториды являются близкими родственниками и приведены в порядке уменьшения близости родства.

Приведённая ниже кладограмма является результатом филогенетического анализа, выполненного командой палеонтологов под руководством Ц. Лю.

Палеобиология

Функции гребня 

Предположения о назначении гребня были сделаны на основе данных о казуарах и известных овирапторидах. Учёными было определено множество возможных функций; вероятнее всего, гребень выполнял больше одной функции. У современных казуаров гребни выполняют частичную терморегулирующую функцию и похожий по структуре гребень Corythoraptor мог играть ту же роль. Другим возможным применением было издание и приём низкочастотных звуков для обнаружения хищников и общения с другими особями. Однако, авторы описания заострили внимание, что это не было основной целью структуры, и что эта гипотеза осложняется тем, что неизвестно, имелся ли гребень у особей обоих полов. Вместо этого, авторы полагают, что гребень в основном использовался для визуальной демонстрации.

Ссылки

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2017 году
Фоссилии из меловых отложений Китая